Droga terytorialna T 0307 () – droga terytorialna, położona w obwodzie wołyńskim na Ukrainie. Łączy dwa punkty na granicy Ukrainy z Białorusią, tworząc cięciwę. Jedyną miejscowością leżącą w ciągu trasy jest Piszcza, gdzie krzyżuje się z drogą T 0302 w kierunku Szacku.

Droga ma 18,9 km długości i przechodzi przez rejon szacki.

W czasach Związku Radzieckiego była częścią szlaku drogowego z Kobrynia do Włodawy, noszącego oznaczenie A241.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

0307